Podagritus är ett släkte av bin. Podagritus ingår i familjen grävsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Grävsteklar
Podagritus